Латвия има 77 града (латвийски: Pilsētas).

Определения 
Според латвийските закони статут на град се присъжда на всяко населено място, което е център на култура и/или производство и има добре развита социална инфраструктура и комунални услуги. Градът трябва да има минимум 2000 души население. Ако дадено селище изпълнява всички останали условия, дори и с по-малко жители може да получи статут на град.

Градовете в Латвия се делят на регионални градове (rajonu pilsētas) и републикански градове (republikas pilsētas), познати още като главни градове (Lielpilsētas). За да може един град да получи статут на главен, той трябва да има добре развита индустрия, транспорт, комунални услуги и социална инфракструктура, както и да бъде значим културен и социален център. Задължително е градът да има население от поне 50 000 души, но при специални случаи, ако един град изпълнява всички условия, той може да стане главен дори и с по-малко жители.

Главни градове

Други градове

Източници 
 Официална административна статистика на република Латвия (на латвийски)

Латвия